Die BNP Paribas Open 2013 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis zum 17. März in Indian Wells stattfand. Es war Teil der WTA Tour 2013 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Parallel dazu fanden in Indian Wells auch die BNP Paribas Open 2013 der Herren statt.

Titelverteidiger im Einzel war Wiktoryja Asaranka und im Doppel Liezel Huber und Lisa Raymond.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren. Die 32 topgesetzten Spielerinnen im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BNP Paribas Open 2013 fand am 5. und 6. März 2013 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 

 Offizielle Homepage des Turniers
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Indian Wells